Шампньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Шампньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна